Заручье — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Заручье — посёлок в Чечерском районе Гомельской области.
 Заручье — деревня в Борисовском районе Минской области.
 Заручье — деревня в Климовичском районе Могилёвской области.

Россия 
Ленинградская область
 Заручье — деревня в Лужском районе.
 Заручье — деревня в Сланцевском районе.

Новгородская область
 Заручье — деревня в Любытинском районе.

Тверская область
 Заручье — деревня в Калязинском районе.
 Заручье — деревня в Кесовогорском районе.
 Заручье — деревня в Кимрском районе.
 Заручье — деревня в Молоковском районе.
 Заручье — деревня в Удомельском районе.

Ярославская область
  Заручье - упразднённое селение, вошедшее в черту села Брейтово в  Брейтовском районе. 
 Заручье — деревня в Большесельском районе.
 Заручье — деревня в Угличском районе.

См. также 
 Рыбинское Заручье